Momordica kirkii  — вид растений из рода  семейства .

Ботаническое описание 
Лазающая или ползающая многолетняя лиана. Побег опушённый.

Листья от широкояйцевидной до сердцевидной формы, слабоопушённые, остроконечные, неглубоко 5-лопастные, с глубоко-сердцевидным основанием, до 7 см длиной и 7-8 см шириной. Черешки до 8,5 см длиной, опушённые.

Цветки раздельнополые, мужские по 1-4 в пазушных соцветиях, женские одиночные. Венчик жёлто-оранжевый.

Плод — веретеновидная опушённая ребристая тыквина до 3 см длиной и 0,5 см в диаметре, содержит 1-2 семени.

Ареал 
Юго-восток Африки: Танзания, Замбия, Зимбабве, Мозамбик, Ботсвана.

Ссылки 
 Flora of Zimbabwe: Momordica kirkii 
 JSTOR Plant Science: Momordica kirkii
 African Plant Database: Momordica kirkii

Примечания 

Момордика
Флора Африки
Таксоны растений, названные в честь людей